В своём письме к королю Португалии Мануэлу I () португальский исследователь Перу Ваш де Каминья впервые сообщает о Бразилии, открытой в ходе экспедиции Педру Алвариша Кабрала в 1500 году, и о том, что она представляла собой в то время:

«Arvoredo Tanto, e tamanho, e tão basto, e de tanta folhagem, que não se pode calcular»'', то есть «поросшая лесами такой высоты и густоты, что невозможно сосчитать».

В 27-страничном письме рассказывается о путешествии из Португалии в Бразилию и прибытии в страну. Письмо считается первым документом в бразильской истории, а также её первым литературным текстом. Оригинал хранится в национальном архиве в Лиссабоне.

См. также 
 Память мира — Европа и Северная Америка

Ссылки 
 A Carta by Pêro Vaz de Caminha, письмо 

История Бразилии
Эпоха Великих географических открытий
Письма
1500 год
Объекты реестра «Память мира»